Lybid (ukrainisch ) steht für:

 Lybid (Fluss), Fluss in Kiew, Ukraine
 Lybid, eine der vier legendären Stadtgründer von Kiew, siehe Kyj, Schtschek, Choryw und Lybid